FFA:
 Future Farmers of America (Будущие фермеры Америки) — американская сельскохозяйственная организация.
 Fur Free Alliance (Всемирный альянс против мехов) — зоозащитная организация.
 Free For All ("Свободный для всех", т.е. всеобщая драка "все против всех") — режим в многопользовательских играх.